Abdal peut faire référence à :
 Abdal, un prénom arabe avec pour origine Abd qui a aussi donné Abdel ;
 abdal, un synonyme de derviche ;
 Abdals, une ethnie de Chine ;
 abdal, la langue des Abdals.